Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2002 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Donald Johnson und Jared Palmer. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Björkman und Woodbridge in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships und ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, zudem hatten sie beide vorher schon mit anderen Partnern Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2002